Fredrik Modin, švedski hokejist, * 8. oktober 1974, Sundsvall, Švedska.

Modin velja za enega boljših hokejskih napadalcev na svetu, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. 

V svoji karieri je igral za švedska kluba Timrå IK in Brynäs IF, v ligi NHL pa za klube Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, s katerimi je leta 2004 osvojil Stanljeyev pokal, Columbus Blue Jackets, Los Angeles Kings, Calgary Flames in Atlanta Thrashers. Skupno je v ligi NHL odigral 898 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 232 golov in 230 podaj, ter 57 tekem končnice, na katerih je dosegel štirinajst golov in dvanajst podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik ene zlate medalje, in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 73 tekem.

Pregled kariere 

|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 11
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 30
| 5
| 7
| 12
|
| 12
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 32
| 16
| 16
| 32
|
| 34
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 37
| 9
| 10
| 19
|
| 30
|
| 14
| 4
| 4
| 8
|
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 22
| 4
| 8
| 12
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 14
| 7
| 3
| 10
|
| 18
|
| 10
| 6
| 4
| 10
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 96/97
|
| 76
| 6
| 7
| 13
| -14
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 97/98
|
| 74
| 16
| 16
| 32
| -5
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 98/99
|
| 67
| 16
| 15
| 31
| +14
| 35
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 99/00
|
| 80
| 22
| 26
| 48
| -26
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 00/01
|
| 76
| 32
| 24
| 56
| -1
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 3
| 2
| 5
| +6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 01/02
|
| 54
| 14
| 17
| 31
| 0
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 02/03
|
| 76
| 17
| 23
| 40
| +7
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 29
| 28
| 57
| +31
| 32
|
| 23
| 8
| 11
| 19
| +7
| 10
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 4
| 4
| 8
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 43
| 12
| 24
| 36
| +3
| 58
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -3
| 8
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 05/06
|
| 77
| 31
| 23
| 54
| +5
| 56
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -6
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 06/07
|
| 79
| 22
| 20
| 42
| -3
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 07/08
|
| 23
| 6
| 6
| 12
| +1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 08/09
|
| 50
| 9
| 16
| 25
|
| 28
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 09/10
|
| 24
| 2
| 4
| 6
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 09/10
|
| 20
| 3 
| 2
| 5
|
| 14
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 10/11
|
| 36
| 7
| 3
| 10
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 10/11
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1136
| bgcolor="#7FFF00" | 304
| bgcolor="#7FFF00" | 313
| bgcolor="#7FFF00" | 617
| bgcolor="#7FFF00" | +19
| bgcolor="#7FFF00" | 655
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 48
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Calgary Flames
Zmagovalci Stanleyjevega pokala